Kodifikace může označovat:

kodifikace (právo) – písemné zakotvení obecně platných právních předpisů 
kodifikace (lingvistika) – kodifikace norem jazyka

Související články 
zákoník, kodex
kodikologie